Reka (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno
 Reka (Kladovo), een plaats in de Servische gemeente Kladovo
 Reka (Koprivnica), een plaats in de Kroatische gemeente Koprivnica
 Reka (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Reka (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Reka (rivier), een rivier in Slovenië
 Reka (Smolyan), een plaats in de Bulgaarse gemeente Smolyan